Boys Don't Cry kan syfta på:

 Boys Don't Cry (film) – en film från 1999 med Hilary Swank och Chloë Sevigny
 Boys Don't Cry (låt) – en låt av The Cure
 Boys Don't Cry (låt av Ulrik Munther) – en låt av Ulrik Munther
 Boys Don't Cry (musikalbum) – ett album från The Cure, som bland annat innehåller låten "Boys Don't Cry"
 Boys Don't Cry (album av Rumer) – ett album av Rumer, alias Sarah Joyce